Santo Antônio de Posse kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio de Posse (ort), São Paulo, 
 Santo Antônio de Posse (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar